Па́бло Орба́ис Леса́ка (; 6 февраля 1979, Памплона) — испанский футболист, полузащитник. Провёл четыре матча в составе национальной сборной Испании.

Карьера

Клубная 

Воспитанник футбольной школы «Осасуны», в составе которой играл до 2000 года. С 2000 года выступал за «Атлетик Бильбао». В сезоне 2011—2012 был отдан в годовую аренду в греческий «Олимпиакос», за клуб провел 24 матча и забил один гол в Чемпионате Греции, стал чемпионом Греции и обладателем Кубка Греции.

В июле 2012 года на правах свободного агента перешёл в казанский «Рубин», подписав однолетний контракт. 14 февраля 2013 года в 1/16 плей-офф Лиги Европы между «Рубином» и мадридским «Атлетико» помог «Рубину» победить со счетом 2-0, забив в конце матча в пустые ворота. 30 мая истек контракт с «Рубином», за год Орбаис сыграл в 36 официальных матчах. Пабло поблагодарил клуб за все проведенное в нём время.

В сборной 
Дебютировал 21 августа 2002 в игре против Венгрии, посвящённой 75-летию Ференца Пушкаша. Всего за основную сборную провёл 4 игры. В составе сборной до 20 лет выиграл молодёжный чемпионат мира 1999 года.

Награды и достижения 
  Сборная Испании

 Победитель молодёжного чемпионата мира: 1999

Командные

 «Атлетик Бильбао»
 Кубок Испании: Финалист 2008/2009
 Суперкубок Испании: Финалист 2009

 «Олимпиакос»
 Чемпион Греции (1): 2012
 Обладатель Кубка Греции: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Рубина»
 Профиль на официальном сайте «Атлетика»
 Профиль на BDFutbol 
 Профиль на сайте национальной сборной
 

 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Рубин»